Christmas Spirituals – album Odetty Holmes wydany w roku 1960.

Utwory 

Albumy Odetty
Albumy muzyczne wydane w roku 1960
Albumy folkowe